

Prénom 
Atlas est un prénom masculin.

Mythologie et fiction 
 Atlas est l'un des Titans de la mythologie grecque ;
 Atlas est le premier roi de l'Atlantide d'après le Critias de Platon ;
 Atlas est un roi légendaire de Maurétanie, qui aurait inventé le premier globe terrestre.

Toponyme 

 Le massif de l'Atlas est un massif montagneux d'Afrique du Nord ;
 Atlas est une localité de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Ouvrages géographiques 
 Un atlas géographique est un recueil de cartes géographiques et par extension, un recueil de cartes, de planches, d'illustrations, joint à un ouvrage.
 Un atlas linguistique est un atlas regroupant des cartes linguistiques.
 Un atlas ornithologique est une étude sur la répartition géographique des oiseaux.
 Un atlas de paysages est un document de connaissance des paysages à l'échelle d'un département ou d'une région.

Sciences et techniques 
 En géométrie différentielle, un atlas d'une variété M est un ensemble de cartes locales  tel que .
 Atlas est un robot androïde.
 ATLAS est un détecteur de particules situé au CERN.

Astronomie 
 Atlas céleste
 Atlas, une étoile
 Atlas, une des lunes de Saturne
 Atlas, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune
 le Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), programme de recherche d'astéroïdes.

Astro- et aéronautique 
 Armstrong Whitworth Atlas est un hydravion militaire de l'entre-deux guerres.
 L'Atlas H-10 est un prototype d'avion monoplan à quatre places construit vers 1940.
 Le SM-65 Atlas est un missile balistique américain des années 1960.
 Les différentes versions du lanceur spatial Atlas : Atlas II, Atlas III et Atlas V dérivées du précédent.
 Atlas Cheetah est un avion militaire développé par l'Afrique du Sud au milieu des années 1980.
 L'Airbus A400M Atlas est un avion de transport militaire développé par Airbus.
 L'Atlas C4EYE, mini-drone de reconnaissance tactique développé par la société slovène C-Astral Aerospace Ltd.

Navires 
 L'Atlas (ex-Atlante) est un navire de guerre de  construit par l'Espagne en 1754 et cédé à la France en 1801, qui participa à la « Bataille des Quinze-Vingt » (ou Bataille du cap Finisterre), le .
 LAtlas V est un remorqueur qui en  fut blindé par des résistants pour fuir de Liège vers Maastricht.
 Le HS Atlas (A471) est un navire auxiliaire de ravitaillement de la Marine hellénique.

Personnes portant ce nom 

 Corinne Atlas, une femme de lettres française ;
 David Atlas, un météorologue américain (1924-2015) ;
 Jake Atlas, son de scène de Kenny Marquez (1994-), un catcheur professionnel américain ;
 Laureano Atlas, un graveur philippin () ;
 Meir Atlas, un rabbin lituanien, rabbin dans plusieurs communautés, et un des fondateurs de la Yechiva de Telshe (1848-1926) ;
 Natacha Atlas, une chanteuse d'origine belge (1964-) ;
 L'Atlas, un artiste urbain français (1978-).

Œuvres 

 lAtlas catalan, portulan réalisé vers 1375 et traditionnellement attribué à Abraham et Jehuda Cresques ;
 Atlas esclave, sculpture inachevée de Michel-Ange (1525-1530) ;
 Atlas Coelestis, atlas céleste fondé sur les observations de John Flamsteed et publié en 1729 ;
 Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, d'Emmanuel de Las Cases
 Atlas, sculpture de Lee Lawrie située à New York (1936) ;
 Atlas Shrugged (en français, La Grève), roman d'Ayn Rand (1957) ;
 Atlas, film de Roger Corman (1961) ;
 Atlas, film de Charles et Ray Eames (1976) ;
 Atlas, ouvrage de Jorge Luis Borges ;
 lAtlas chiite, livre en langue persane de Rasool Jafarian publié en 2008 ;
 Atlas, chanson du groupe Coldplay pour le film Hunger Games : L'Embrasement ;
 Atlas, album du groupe de métalcore Parkway Drive (2012) ;
 Atlas, film français réalisé par Antoine d'Agata (2013) ;
 .

Entreprises 
 Atlas Comics est une maison d'édition américaine publiant des comics et prédécesseur de Marvel Comics (1950-1957) ;
 Atlas Comics est une autre maison d'édition américaine publiant des comics (1974-1975) ;
 Atlas Copco est un groupe industriel manufacturier suédois, dans le domaine des l'air comprimé et des compresseurs et du matériel pour l'industrie ;
 Atlas Elektronik est une entreprise allemande du secteur naval et des systèmes électroniques, issue de Atlas Werke ;
 Atlas Games est un éditeur américain publiant des jeux de société et des jeux de rôle ;
 Les éditions Atlas sont une maison d'édition française qui publie notamment des encyclopédies Alpha ;
 Atlas est une chaîne française de magasins de meubles, objets de décoration, literies et cuisines fondée en 1972 ;
 Atlas est une marque de bière ;
 L'Opco Atlas est l'un des onze OPCO (opérateurs de compétences) en France, dédié au secteur assurance, banque, finance, et activités assimilées.

Autres 
 la base Atlas est la base de données des œuvres exposées au musée du Louvre ;
 Atlas est un personnage des comics édités par DC Comics ;
 Atlas est un jeu vidéo MMO de survie développé par le studio égyptien Instinct Games pour Microsoft Windows et Xbox One ;
 l'Atlas Fútbol Club est un club de football mexicain : section féminine, section masculine ;
 l'atlas est la première vertèbre cervicale ;
 Atlas est un groupe de rock corse ;
 l'atlas (Attacus atlas) est une espèce de papillons ;
 Atlas était le nom de code du projet ASP.NET AJAX de Microsoft ;
 Apache Atlas est un framework permettant la gouvernance et la gestion de méta données sur Hadoop.